Сергей Жилин:
 Жилин, Сергей Степанович (1926 – 1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Жилин, Сергей Сергеевич (род. 1966) — российский пианист, дирижёр, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог.